Niemcy:
 Kehrig – dzielnica Storkow (Mark)
 Kehrig – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz